Samenstelling van de Motorola-wielerploeg in 1996:

Wielerploeg in 1996
Amerikaanse wielerploeg
Motorola